Nazwy geograficzne 
 Cichy – gajówka w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Janów
 Cichy – potok, dopływ Kiczorki
 Cichy – potok, dopływ Wielkiego Rogoźnika
 Cichy – potok, dopływ Rychlika
 Cichy – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Tarnogród
 Cichy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Świętajno

 Inne
 Cichy (nazwisko)
 Cichy – indyjski film z 2007 roku
 Cichy – polska grupa muzyczna
 Cichy – polski raper